Ble eller BLE har flere betydninger:
 Ble - anvendes på spædbørn
 Bluetooth LE